Le maçon bezeichnet:
 Le maçon (Auber), deutscher Titel Maurer und Schlosser, eine 1825 uraufgeführte Oper von Daniel Auber, Libretto von Eugène Scribe
 Le maçon (Lebrun), deutscher Titel Der Maurer, eine 1799 von Louis-Sébastien Lebrun komponierte Oper, Libretto von Sewrin (Charles-Augustin Bassompierre)